Michaelmas ( ; aussi appelée la Fête des Saints Michel, Gabriel, Uriel et Raphael, la Fête des Archanges, ou la Fête de Saint Michel et de tous les Anges) est une fête chrétienne mineure observée dans le calendrier liturgique de certains pays de l’Ouest le . L'Église orthodoxe serbe observe cette fête, mais pas l'Église orthodoxe d'Orient.

Terme financier 
Michaelmas était l'un des quarter days, c'est-à-dire l'un des quatre termes trimestriels de l’année financière dans la tradition britannique et irlandaise.

Références 

Fête au Royaume-Uni
Fête de septembre
Calendrier chrétien